Spojení písmen K a U může mít různé významy:

KU 
 Karlova univerzita
 Katolická univerzita
 Komenského univerzita
 AL-KU – kód ISO 3166-2 pro okres Kukës (Albánie)

ku 
 kurdština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Ku 
 kurčatovium – starší název rutherfordia, chemický prvek
 Ku (Zeměplocha) – fiktivní kontinent

k.ú. 
 katastrální území

Podobné názvy 
 Cu